Villanovesi – abitanti di Villanova (Marsciano)
Villanovesi – abitanti di Villanova (Rivarolo del Re ed Uniti)
Villanovesi – abitanti di Villanova Biellese
Villanovesi – abitanti di Villanova Canavese
Villanovesi – abitanti di Villanova Marchesana
Villanovesi – abitanti di Villanova Mondovì
Villanovesi – abitanti di Villanova Monferrato
Villanovesi – abitanti di Villanova Monteleone
Villanovesi – abitanti di Villanova Solaro
Villanovesi – abitanti di Villanova Strisaili
Villanovesi – abitanti di Villanova Truschedu
Villanovesi – abitanti di Villanova d'Albenga
Villanovesi – abitanti di Villanova d'Ardenghi
Villanovesi – abitanti di Villanova d'Asti
Villanovesi – abitanti di Villanova del Battista
Villanovesi – abitanti di Villanova del Ghebbo
Villanovesi – abitanti di Villanova del Sillaro
Villanovesi – abitanti di Villanova di Camposampiero
Villanovesi – abitanti di Villanova sull'Arda
Villanovesi – abitanti di Villanovaforru
Villanovesi – abitanti di Villanovafranca
Villanovesi – abitanti di Villanuova sul Clisi